Томарес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 5 км². Население — 23 310 человек (на 2010 год). Расстояние — 4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 https://web.archive.org/web/20161005101005/http://tomareshoy.com/
 Partido político Tomares Siglo 21, la alternativa joven
 https://web.archive.org/web/20080505105716/http://www.tomaressiglo21.org/
 Tomares
 
 https://web.archive.org/web/20080229072948/http://usuarios.lycos.es/meteotomares/
 https://web.archive.org/web/20160306114235/http://iutomares.org/

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи